Филмор може да се отнася за:
 Филмор, град в Юта, САЩ

 Окръзи в САЩ
 Филмор (окръг, Минесота)
 Филмор (окръг, Небраска)